Ингур:

Ингури — река в Грузии
Ингур (приток Тапсуя) — река в Ханты-Мансийском АО.